Todd (plaats), een plaats in Argentinië
Todd (rivier), een rivier in Australië
Todd Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Todd Mission, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Todd (voornaam), een jongensmaam

Personen met de achternaam Todd
Alexander Todd (1907–1997), een Schotse biochemicus en Nobelprijswinnaar
Amanda Todd (1996–2012), een Canadese scholiere, slachtoffer fan digitaal pesten
Charles Todd (1826–1910), een Brits-Australische astronoom
David Peck Todd (1855–1939), een Amerikaanse astronoom
Mabel Loomis Todd (1856–1932), een Amerikaanse uitgeefster en schrijfster

Thelma Todd (1905-1935), een Amerikaanse actrice

Zie ook
Sweeney Todd, een negentiende-eeuws fictief personage
Todd County (doorverwijspagina)